Ultra-Wideband Friendly Zone
 Umweltforschungszentrum  – istituto di ricerca ambientale tedesco, ora denominato Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung